Ceres, római istennő
 Ceres, törpebolygó
 Ceres, ausztrál együttes
 Ceres, szobor
 Ceres, nonprofit szervezet
 Amerikai Egyesült Államok
 Ceres (Georgia)
 Ceres (Iowa)
 Ceres (Kalifornia)
 Ceres (Nyugat-Virginia)
 Ceres (Oklahoma)
 Ceres (Virginia)
 Ceres (Washington)
 Argentína
 Ceres (Santa Fe)
 Ausztrália
 Ceres (Victoria)
 Brazília
 Ceres (Goiás)
 Dél-afrikai Köztársaság
 Ceres (Nyugat-Fokföld)
 Egyesült Királyság
 Ceres (Fife)
 Olaszország
 Ceres (Torino)